Єва — в Старому Заповіті перша жінка, мати роду людського.
 Ева — містечко в окрузі Морґан, штат Алабама, США.
 Єва – жіноче ім'я.

Фільми 

 «Єва» (1962) — французька мелодрама Джозефа Лоузі.
 «Єва» (2010) — румунський фільм-драма Адріана Поповича.
 «Єва» (2011) — іспанська фентезійна драма Кіке Майла.
 «Єва» (2018) — франко-бельгійська мелодрама Бенуа Жако.